Dobrota (izvirno črnogorsko Доброта) je naselje v Boki Kotorski, v Črni gori, ki upravno spada pod občino Kotor.

Zgodovina 
V času Beneške republike je skupaj s Kotorjem, Perastom in Prčanjem spadala pod njo. V tem času je v Dobroti vzcvetelo pomorstvo. To je doživelo vrhunec na začetku 19. stoletja. Takrat je bila Dobrota vodilna pomorska sila v celotni Boki, ko je imela kar 35 ladij s skupno nosilnostjo 5172 ton in 443 članov posadke, s čimer je bila ena izmed vodilnih sil vzhodno-jadranske obale. Dobrojske družine so uživale takšno slavo, da so na vrhu socialne lestvice zamenjale celo Kotorsko plemstvo. Konec 18. in začetek 19. stoletja je vso pomorsko trgovino in gospodarstvo nadzorovalo 26 starih dobrojskih družin: Andrić, Dabčević, Dabinović, Dobrilović, Ilić, Ivanović, Ivanović-Moro, Janošević, Kamenarović, Klačević, Kosović, Marović, Matović, Mijaljević, Milošević, Milović, Oparenović, Pasinović, Petričević, Petrović, Radimiri, Radoničić, Tomić, Tripković, Vicković in Vulović.

Zlata doba Dobrote se je končala z Napoleonovimi osvajanji in celinsko zaporo (prepoved trgovanja celinskih držav z Veliko Britanijo), ko je prišlo do prekinitve starih pomorskih poti in se je plenjenje ladij močno povečalo.

Demografija

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Črni gori

Naselja Občine Kotor